A Riečka településnév jelentései:

Récske (Riecska) szlovákiai község szlovák neve a Besztercebányai járásban
Sajórecske szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban